Le championnat 2004-2005 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par les Vienna Capitals.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques des joueurs

Séries éliminatoires

Statistiques individuelles

Classement final 
 Vienna Capitals
 EC KAC
 HC Innsbruck
 EC VSV
 EC Graz 99ers
 EHC Linz
 EC Red Bull Salzbourg

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2004-2005
Hockey sur glace en 2004
Hockey sur glace en 2005
Sport en Autriche en 2004
Sport en Autriche en 2005
Autriche